Motherland () — державний гімн Маврикію. Офіційно затверджений у 1968 році. Мелодію до гімну написав Філіп Жантіль. Автор слів — Жан-Жорж Проспер. Один з небагатьох гімнів, який складається з одного куплета. Оригінальна версія гімну написана англійською мовою, а згодом був перекладений на французьку мову.

Текст гімну

Див. також 
 Герб Маврикію
 Прапор Маврикію

Посилання 
 Сторінка гімну на офіційному сайті Маврикію.
 Сторінка гімну на сайті nationalanthems.info 

Національні символи Маврикію
Маврикій
Маврикій
Музика Маврикію